Сімферо́польська ву́лиця — вулиця в деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Сімферополь.

 Сімферопольська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Сімферопольська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Сімферопольська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Сімферопольська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Сімферопольська вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Сімферопольська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Сімферопольська вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Сімферопольська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Сімферопольська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці